Al-Ahly ou Al-Ahli () est une locution arabe signifiant « national » et qui est donnée à plusieurs clubs ou institutions sportives du monde arabophone.

Clubs omnisports 
 Al Ahly Sporting Club, un club omnisports égyptien, qui possède notamment
 une section football
 une section athlétisme
 une section basket-ball
 une section handball
 une section volley-ball

 Al Ahli, un club omnisports qatari, dont
 Al Ahli SC (football)
 Al Ahli SC (handball)

Clubs de football 
 Al Ahli Atbara, un club de football soudanais
 Al Ahli Club Manama, un club de football bahreïni
 Al Ahli Djeddah, un club de football saoudien
 Al Ahli Dubaï, un club de football émirati
 Al Ahli Khartoum, un club de football soudanais
 Al Ahli Sanaa, un club de football yéménite
 Al Ahli Sports Club, un club de football libanais
 Al Ahli Sports Club, un club de football jordanien
 Al Ahly Benghazi, un club de football libyen 
 Al Ahly Wad Madani, un club de football soudanais
 Al Ahly Shendi, un club de football soudanais
 Al Ahly Tripoli, un club de football libyen